Tropidodynerus — род одиночных ос семейства Vespidae.

Распространение 
Юго-Восточная Азия, Индия и Палеарктика. В Европе 3 вида..

Описание 
Длина около 1 см, основная окраска коричневая с чёрными и жёлтыми отметинами. Виски и грудь в очень мелких волосках. Бока промежуточного сегмента явственно сплющенные, с резкими косыми валиками. Роют норки в почве. Взрослые самки охотятся на личинок насекомых для откладывания в них яиц и в которых в будущим появится личинка осы. Провизия — личинки жуков.
Средние голени с одной шпорой; вторая субмаргинальная ячейка переднего крыла не стебельчатая; метасома сидячая; первый тергит не килевидный; самка без головных ямок; стерниты S3-S7 самца с заметной бахромой волос.

Классификация 
7 видов. Род был впервые выделен в 1939 году
  — Китай
  — Испания, Марокко, Португалия.
 
  — Испания, Сицилия, Франция.
  — Израиль, Палестина.
  — Индия, Мьянма, Таиланд.
  — Индия
 
  — Испания
  — Албания, Австрия, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Греция, Македония, Россия, Словакия, Турция, Украина.
 =
 =
 =
  — Италия
  — Китай

Примечания

Литература 
 Курзенко Н. В. 1977. Обзор одиночных складчатокрылых ос сем. Eumenidae (Hymenoptera, Vespoidea) фауны СССР. Роды Paravespa Rad., Paragymnomerus Bluethg., Tropidodynerus Bluethg., Gymnomerus Bluethg. и Odynerus Latr. // Энтомологическое обозрение. — Т. 56. Вып. 3. С. 676—690.
 Курзенко Н. В. 1981. Обзор родов одиночных складчатокрылых ос семейства Eumenidae (Hymenoptera, Vespoidea) фауны СССР // Перепончатокрылые Дальнего Востока. — Владивосток. ДВНЦ АН СССР. С. 81-112.

Ссылки 
 Tropidodynerus на fauna-eu.org

Настоящие осы
Роды перепончатокрылых